

Persone 
 Franz Altheim (1898-1976) – storico delle religioni, filologo e storico dell'arte tedesco

Geografia

Austria 
 Altheim – città nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Germania

Comuni 
 Altheim – comune nel circondario dell'Alb-Danubio, nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Altheim – comune nel circondario di Biberach, nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Altheim (Alb) – comune nel circondario dell'Alb-Danubio, nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Altheim – ex comune ora frazione di Blieskastel, città nel circondario del Saarpfalz (Saarland)
 Altheim – ex comune ora frazione di Leibertingen, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Altheim – quartiere di Monaco di Baviera, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Altheim – ex comune ora frazione di Münster, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Altheim – ex comune ora frazione di Walldürn, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)